GJU steht für:
 German-Jordanian University
 Galileo Joint Undertaking, bis ca. 2007 die Organisation zur Koordination der Öffentlich-Privaten Partnerschaft für das Satellitenngavigationssystem Galileo

gju steht für:
 Gujari (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der Makrosprache Rajasthani

Abkürzung